Никола́й Петро́вич Гну́син (19 ноября 1919, Шуя, Ивановская область, РСФСР — 2013, Краснодар, Россия) — советский российский учёный-физикохимик, доктор химических наук (1960), профессор (1960), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заведующий кафедрой физической химии Кубанского государственного университета (1971—1988).

Биография 
Родился 19 ноября 1919 года в городе Шуя, Ивановская область, РСФСР.

В 1939 г. поступил в Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. На первом курсе вуза был призван в ряды Красной армии, служил командиром орудия в зенитной батарее войск ПВО Ленинграда. Участвовал в советско-финляндской войне (1939—1940).

Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда. Демобилизовался в октябре 1945 года. Награждён Орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1950 году завершил учёбу в Ленинградском технологическом институте. В 1953 году окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение структуры электроосажденных металлов». В том же году направлен на работу в Белорусский институт железнодорожного транспорта. В 1958 году назначен заведующим кафедрой химии этого вуза.

В 1960 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора химических наук, в том же году избран профессором. Затем, в 1961 году, был принят по конкурсу в Сибирское отделение Академии наук СССР в Институт переработки минерального сырья.

В 1971 году Николай Гнусин возглавил кафедру физической химии Кубанского государственного университета, работал в этой должности до 1988 года.

Сфера его научных интересов лежит в области изучения электрохимических свойств ионообменных материалов и теории неоднородности электрических полей.

За большой вклад в науку и высшее образование Николай Петрович Гнусин был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Скончался в 2013 году в Краснодаре.

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Профессор

Литература 
 Изучение структуры электроосажденных металлов : автореферат диссертации … кандидата химических наук / Н. П. Гнусин. — Ленинград, 1953.
 Гнусин Николай Петрович // Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта : Хроника. События. Люди / П. С. Грунтов, Г. И. Шевчук, В. И. Горбачев. — Гомель, 1993. — С. 184.
 Богатый посев : Гнусин Николай Петрович / В. П. Василевская // Профессора Белорусского государственного университета транспорта. — Гомель, 2003. — С. 53—55.
 Гнусин Николай Петрович : [некролог] // Мембраны и мембранные технологии. — 2014. — № 1. — С. 80.

Примечания

Ссылки 
 К 100 летию Николая Петровича Гнусина
 Научный полк КубГУ: Николай Петрович Гнусин
 Гнусин Николай Петрович
 О ТЕХ, КТО СПАС ТЕБЯ, РОССИЯ! Преподаватели, сотрудники и студенты Кубанского государственного университета — участники и ветераны Великой Отечественной войны

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института‎
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники Великой Отечественной войны
Химики СССР
Химики России
Преподаватели вузов Минска
Преподаватели Кубанского университета
Профессора